

Кривка — село, Львівська область, Самбірський район

Кривка — колишнє село, Підкарпатське воєводство, Бещадський повіт

Кривка — село, Велізький район, Смоленська область